Frühwirt est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1998-), biathlète allemande ;
  (1924-1998), fondatrice du premier groupe d'auto-assistance médicale en Autriche ;
  (1980-), joueur de hockey sur glace allemand.

Patronyme germanique
Patronyme autrichien